Аббади — многозначный антропоним:
 Аббади, Анри (1885—1943) — деятель французского движения Сопротивления.
 Аббади, Жак (1654—1727) — протестантский священник и писатель
 Аббади, Ильяс (род. 1992) — алжирский боксёр
 Аббади, Хулио Сесар (род. 1930) — уругвайский футболист, нападающий

 д’Аббади́ () — братья, французские путешественники:
 Аббади, Антуан Томсон д' (1810—1897).
 Аббади, Арно Мишель д' (1815—1893).